Interior steht für:
 Interior (South Dakota), Stadt im Jackson County (South Dakota), South Dakota
 Interior (Washington), ehemalige Stadt im Whitman County, Washington
 Interior Township (Michigan), Civil Township im Ontonagon County, Michigan

 Interior FC, eine Fußballmannschaft in Gambia

 United States Department of the Interior, siehe Innenministerium der Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Interieur